Чаба Хорват: 
 Хорват, Чаба (род. 1971) — венгерский гребец-каноист; олимпийский чемпион, чемпион мира и чемпион Европы.
 Хорват, Чаба (род. 1982) — словацкий футболист, защитник.
 Хорват, Чаба (род. 1968) — венгерский шахматист.